Bruce Gordon (1916-2011) – attore statunitense
Bruce Gordon – attore sudafricano, attivo negli anni venti e trenta nel cinema statunitense, diresse il film muto The First Men in the Moon (1919)
Bruce L. Gordon (n. 1963) – filosofo statunitense
Bruce Gordon (n. 1968) – bassista canadese e membro degli I Mother Earth